Klimatska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Šuma ublažava klimatske krajnosti, pa tako vrlo učinkovito utječe na onaj prostor u kojemu raste i na susjedne poljoprivredne, urbane i industrijske prostore. Ako šuma zauzima veće površine od više stotina ha osigurava bolju izmjenu zraka i sprječava pojavu hladnih zračnih strujanja. Veći šumski kompleksi, kao npr. šume Medvednice, utječu na ukupnu godišnju količinu padalina. Tijekom ljeta šuma povećava vlažnost zraka. Povoljan klimatski utjecaj šume, posebice ako se radi o šumi veće površine od 1000 ha, zamijećuje se do 60 km udaljenosti od njezina ruba. Što je površina šume veća, njezin je klimatski utjecaj značajniji. Srednje minimalne temperature zraka tijekom zime su nekoliko Celzijusovih stupnjeva više nego u susjednom polju, dok su srednje maksimalne temperature niže u šumi tijekom ljeta nego u susjednom polju.

Izvori 
 Matić, Slavko; Prpić, Branimir: PROGRAM NJEGE, OBNOVE I ODRŽAVANJA, TE EKOLOŠKE I SOCIJALNE FUNKCIJE PARK-ŠUMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA. Izvorni znanstveni članak. Šumarski list br. 5-6, CXXI ( 1997).. str. 237. Sadržaj prenesen sa stranica Šumarskog lista uz dopuštenje.

Šumarstvo